Старолетово — село в Рыбновском районе Рязанской области, входит в состав Чурилковского сельского поселения.

География 
Расположено в 2 км на северо-восток от центра поселения деревни Чурилково и в 14 км на северо-запад от райцентра Рыбное, ж/д станция Дивово на линии Голутвин — Рязань.

История 
Каменная Успенская церковь с приделами Предтечинским и Никольским в село была построена в 1700 году помещиком Федором Григорьевичем Ляпуновым.

В XIX — начале XX века село являлось центром Старолетовской волости Зарайского уезда Рязанской губернии. В 1905 году в селе имелось 109 дворов.

С 1929 года село являлось центром Старолетовского сельсовета Рыбновского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года —  в составе Чурилковского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рыбновского района